„Учителот” је југословенски и македонски ТВ филм из 1980. године. Режирао га је Васил Ћортошев а сценарио је написао Русомир Богдановски.

Улоге 

|-
|Ацо Јовановски || Глигор Прличев
|-
|Стево Спасовски || Јоаким Сапунџиев
|-
|Тодорка Кондова || 
|-
|Љубиша Трајковски || 
|-
|Драги Костовски || 
|-
|Никола Коле Ангеловски ||
|-
|Петре Прличко || 
|-
|Киро Ћортошев || 
|-
|Тодор Николовски || 
|-
|Снежана Стамеска || 
|-
|Вукан Димевски ||
|-
|Илија Милчин || 
|-
|Аце Ђорчев || 
|-
|Димитар Гешоски || 
|-
|Алеко Протогеров || 
|-
|Игор Џамбазов || 
|-
|Панче Камџик || 
|-
|Крум Стојанов || 
|-
|Мето Јовановски || 
|-
|Џeмаил Макшут || 
|-
|Владо Јаневски || 
|-
|Гоце Тодоровски || 
|-
|Ацо Стефановски || 
|-
|Душан Костовски || 
|-
|Мите Грозданов || 
|-
|Добрила Пучкова || 
|-
|Благоја Чоревски || 
|-
|Ратко Гавриловић || 
|-
|Предраг Дишљенковић || 
|-
|Петар Стојковски || 
|}
Остале улоге ▼
|-
|Цветанка Јакимовска || 
|-
|Тома Киров || 
|-
|Владимир Дади Ангеловски || 
|-
|Мехди Бајрактари || 
|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || 
|-
|Димче Мешковски || 
|-
|Борис Ћоревски || 
|-
|Димитар Зози || 
|-
|Кирил Ристоски || 
|-
|Симе Илиев || 
|-
|Раде Матић || 
|-
|Иванка Зенделска || 
|-
|Кирчо Божиновски || 
|-
|Славко Ташевски || 
|-
|Ђорђи Тодоровски || 
|-
|Тони Басовски || 
|-
|Темелко Гјурковски || 
|-
|Диме Поповски || 
|-
|Бајрус Мјаку || 
|-
|Владимир Спасов || 
|-
|Мустафа Јашар || 
|-
|Александар Шехтански || 
|-
|Милосав Крстевски || 
|-
|Томче Кирков || 
|-
|Младен Крстевски || 
|-
|Борис Мајсторов || 
|-
|Гјоргји Колозов || 
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Македонски филмови
Филмови 1980.
Телевизијски филмови
Телевизијске драме